Miejscowości w USA:
 River Vale – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
Gminy w USA:
 River Vale (ang. River Vale Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen